Die Bürgerschaftswahl in Hamburg 1986 fand am 9. November 1986 statt und war die 12. Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft. 

Die bisher allein regierende SPD mit dem Ersten Bürgermeister Klaus von Dohnanyi als Spitzenkandidat musste starke Verluste hinnehmen. Wie schon 1982 scheiterten die Koalitionsverhandlungen, so dass im Mai 1987 erneut gewählt wurde.

Ergebnis

Quellen 
 Wahlarchiv der Tagesschau
 Wahlen in Deutschland

1986
Hamburg #Burgerschaft
Hamburger Geschichte (20. Jahrhundert)
Klaus von Dohnanyi